Илиџа може да се односи на:

 Илиџа (бања), бања на Косову и Метохији, Република Србија
 Илиџа (град), римска бања, градско насеље и истоимена општина, Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
 Општина Источна Илиџа, градско насеље и истоимена општина града Источног Сарајева, Република Српска, БиХ
 Илиџа (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ